Сергі́й Микола́йович Юра́н (* 11 червня 1969, Луганськ, Українська РСР) — колишній радянський, український та російський футболіст та тренер.

Виступи за збірні

Статистика виступів

Клубна 
{| class="wikitable" style="font-size:100%; text-align: center;"
|-
!rowspan="2"|Клуб
!rowspan="2"|Сезон
!colspan="2"|Чемпіонат
!colspan="2"|Кубок
!colspan="2"|Єврокубки
!colspan="2"|Суперкубок
!colspan="2"|Всього
|-
!Матчі!!Голи!!Матчі!!Голи!!Матчі!!Голи!!Матчі!!Голи!!Матчі!!Голи
|-
|rowspan="3"|Зоря
|1985
| 1 || 0 || || || || || || || || 
|-
|1986
| 19 || 4 || || || || || || || || 
|-
|1987
| 35 || 6 || || || || || || || || 
|-
|rowspan="4"|Динамо
|1988
| 0 || 0 || || || || || || || || 
|-
|1989
| 0 || 0 || || || || || || || || 
|-
|1990
| 13 || 9 || || || || || || || || 
|-
|1991
| 18 || 6 || || || || || || || || 
|-
|rowspan="3"|Бенфіка
|1991/92
| 21 || 7 || 3 || 1 || 9 || 7 || 2 || 0 || 35 || 15
|-
|1992/93
| 22 || 8 || 4 || 3 || 6 || 2 || || || 32 || 13
|-
|1993/94
| 20 || 4 || 2 || 1 || 5 || 1 || 2 || 0 || 29 || 6
|-
|Порту
|1994/95
| 23 || 4 || || || 2 || 1 || || || 25 || 5
|-
|Міллволл
|1995/96
| 16 || 1 || || || || || || || 16 || 1
|-
|Фортуна
|1997/98
| 16 || 5 || 1 || 0 || || || || || 17 || 5
|-
|rowspan="2"|Штурм
|1999/00
| 11 || 3 || || || || || || || 11 || 3
|-
|2000/01
| 15 || 3 || || || 10 || 3 || || || 25 || 6
|-
!colspan="2"|Всього (на вищому рівні)
! 167 !! 39 !! 11 !! 5 !! 36 !! 17 !! 4 !! 0 !! 218 !! 61
|-
|}

 Збірні 

 Досягнення 

 Командні 

 Футболіст Молодіжна збірна СРСР Чемпіон Європи серед молодіжних команд: 1990«Динамо (Київ)» Чемпіон СРСР: 1990
 Володар Кубка СРСР: 1990«Бенфіка» Чемпіон Португалії: 1993/94
 Володар Кубка Португалії: 1992/93«Порту» Чемпіон Португалії: 1994/95
 Володар Суперкубка Португалії: 1994«Спартак (Москва)» Чемпіон Росії: 1999

 Тренер ТВМК Володар Кубка Естонії: 2006
 Володар Суперкубка Естонії: 2006Збірна Росії (ветерани)'''
 Володар Кубка Легенд: 2009

Особисті 
 Найкращий бомбардир Кубка європейських чемпіонів: 1991/92 — 7 голів

Примітки

Посилання 
 Сергій Юран на сайті legioner.kulichki.com

Уродженці Луганська
Радянські футболісти
Російські футболісти
Російські футбольні тренери
Футболісти «Зорі» (Луганськ)
Футболісти «Динамо» (Київ)‎
Футболісти «Бенфіки» (Лісабон)
Футболісти «Порту»‎
Футболісти «Спартака» (Москва)‎
Футболісти «Міллволла»
Футболісти «Фортуни» (Дюссельдорф)‎
Футболісти «Бохума»
Футболісти «Штурма»
Тренери ФК «Сімург»
Тренери ФК «Хімки»
Гравці збірної СРСР з футболу
Гравці збірної Росії з футболу
Натуралізовані громадяни Португалії
Путіністи
Тренери ФК «СКА-Хабаровськ»